Le Jour du jugement peut faire référence à :
Le Jour du jugement est un western spahetti réalisé par Mario Gariazzo en 1971,
Le jour du jugement est l'épisode 6-21 de la série télévisée Star Trek : Deep Space Nine diffusé en 1998,
 Le Jour du jugement est un épisode de la série télévisée Inspecteur Barnaby,
  Plus généralement les peintures des scènes du Jugement dernier dit également Le Jour du jugement.